David Jamieson kan syfta på bland andra:

* David Jamieson (1856–1942), kanadensisk politiker
 David Jamieson (född 1947), brittisk politiker